Hooke steht für:

 Hooke (Marskrater), ein Marskrater, siehe Liste der Marskrater/H
 Hooke (Mondkrater), ein Mondkrater, siehe Liste der Krater des Erdmondes/H
 (3514) Hooke, ein Asteroid des Hauptgürtels
 River Hooke, Nebenfluss des River Frome (Dorset) in England

Hooke ist der Familienname folgender Personen:
 Luke Joseph Hooke (1716–1796), irischer Theologe und Bibliothekar
 Robert Hooke (1635–1703), englischer Universalgelehrter 

Siehe auch:
 Hookesches Gesetz
 Hooke-Element
 Hooke Point, Landspitze an der Westküste des Grahamland, Antarktika
 Hook